Bohdan-Chmelnyzkyj-Straße (ukrainisch / ; / ) ist ein Straßenname in osteuropäischen Städten:

 Bohdan-Chmelnyzkyj-Straße (Kiew), Straße in Kiew, Ukraine
 Bohdan-Chmelnyzkyj-Straße (Lwiw), Straße in Lwiw, Ukraine
 Bohdan-Chmelnyzkyj-Straße (Lutsk), Straße in Lutsk, Ukraine